Deux membres de la famille de graveurs, sculpteurs et architectes des Lepautre sont prénommés Pierre : 

 Pierre Lepautre (1652-1716), graveur, fils de Jean Le Pautre et frère de Jacques Lepautre.
 Pierre Lepautre (1659-1744), sculpteur, fils d'Antoine Lepautre.